Reinholz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Reinholz († 2008), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Erwin Reinholz (1923–2005), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Gordon Reinholz (* 1979), deutscher Neonazi
 Hanns Reinholz (1904–1962) deutscher Journalist, Nachrichtenmann und Schriftsteller
 Heidi Reinholz (* 1959), deutsche Physikerin und Professorin
 Hermann Reinholz (1924–1967), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Jürgen Reinholz (* 1954), deutscher Politiker (CDU) und Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt im Freistaat Thüringen
 Wolfgang Reinholz (1911–1995), deutscher SS-Führer und stellvertretender Leiter eines Einsatzkommandos

Siehe auch:
 Rheinholz
 Reinholds